A Vossloh G 1700-2 BB a Vossloh gyár B'B' tengelyelrendezésű hidraulikus erőátvitelű dízelmozdony-sorozata.

Üzemeltetők

Képek

További információk

 
 

Vossloh-mozdonyok